Липарис () — род цветковых растений семейства Орхидные.
 Липарисы () — род лучепёрых рыб из семейства липаровых.